El término Lucía Álvarez, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Lucia Álvarez Vázquez, una compositora mexicana, musicalizadora de película mexicanas;
 a Lucía Álvarez Castellón, una artista plástica cubana;
 a Lucía Álvarez, un personaje de la serie de televisión española Aquí no hay quién viva.